Берна́рд Мала́муд (; 26 апреля 1914, Нью-Йорк, США — 18 марта 1986, там же) — американский писатель и педагог.

Биография 
Родился в семье еврейских иммигрантов Макса Маламуда и Берты Фидельман из города Каменец-Подольский (Хмельницкая область). Окончил школу имени Эразма в Бруклине и Колумбийский университет. В 1940-е годы преподавал в вечерней школе, в 1949 году занял должность в университете штата Орегон, в 1961 году стал преподавателем Беннингтонского колледжа (штат Вермонт), где проработал более 20 лет. Был членом Американской Академии искусств и наук (American Academy of Arts and Sciences), президентом американского ПЕН-клуба (1979—1981).

Литературное творчество 
Первым романом Маламуда стал «Самородок» (1952). Книга о судьбе игрока в бейсбол, погубленного царящей в американском спорте коррупцией, сразу сделала автора известным. Экранизирован в 1984 году Барри Левинсоном. В последовавших за ним романе «Помощник» (1957) и сборниках рассказов «Волшебный бочонок» (1958) и «Сначала — идиоты» (1963) Маламуд ярко изобразил быт еврейской бедноты Нью-Йорка. Герои Маламуда — это «простые люди, борющиеся за улучшение своей жизни в мире злой судьбы». Большую известность приобрел роман «Мастеровой» (1967) — по мнению авторов ЭЕЭ, одно из самых значительных произведений новейшей американской литературы. Роман был написан по мотивам дела М. Бейлиса. Последним крупным произведением Маламуда стал фантастический апокалиптический роман «Милость Господа Бога» (1983). Творчеству Маламуда свойственны иносказания, аллегория, гротеск.

Книги 
 Прирожденный умелец (, 1952)
 Помощник (, 1957)
 Мастеровой (, 1966)
 Жильцы (, 1971) 
 Жизни Дьюбина (, 1979)
 Божья милость (, 1982)

Сборники 
 Волшебный бочонок (, 1958)
 Идиоты первыми (, 1963)
 Шляпа Рембрандта (, 1973)
 Шляпа Рембрандта. Рассказы. Пер. с англ. Предисловие и составление А.Зверева. М. "Известия", 1990.-192 с. (Библиотека журнала "Иностранная литература")
 Рассказы Бернарда Маламуда (, 1983)
 Бернард Маламуд. Рассказы

Награды 
 Дважды получал награду Национального клуба книги («Волшебный бочонок» и «Мастеровой»)
 Лауреат пулитцеровской премии.
 Лауреат литературной премии Бней-Брит.
 Лауреат литераторной премии Брандайза университета ().
 Лауреат премии американского Академического института искусств, наук и беллетристики.
 1984 — Американская литературная премия ПЕН/Фолкнер

Примечания

Ссылки 
 
 Chronology of Bernard Malamud

Лауреаты Пулитцеровской премии за художественную книгу
Писатели США
Выпускники Средней школы Эразмус Холл
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка
Выпускники Колумбийского университета
Преподаватели Беннингтонского колледжа
Преподаватели Университета штата Орегон
Похороненные в Массачусетсе
Лауреаты премии О. Генри